Jens Holmboe ist der Name folgender Personen:

*Jens Holmboe (Landvogt) (1752–1804), norwegischer Landvogt
Jens Holmboe (Politiker) (1821–1891), norwegischer Politiker
Jens Holmboe (Botaniker) (1880–1943), norwegischer Botaniker